Construção
Construção (álbum)
Construção (canção)
Ou ainda:
Teatro Construção - um teatro português

Desambiguação